Koerdistan, een historisch-geografische landstreek in het noordoosten van het Midden-Oosten dat over verschillende staten verspreid ligt en dat bewoond wordt door Koerden
 Kordestan, een van de dertig provincies van Iran, binnen dezelfde geografische landstreek

Zie ook
 Koerdische Autonome Regio, een autonome regio in het noorden van Irak, eveneens binnen de historisch-geografische landstreek